L'adjectif atone signifie "qui manque de tonus". En découlent les expressions suivantes :
Syllabe atone : en phonétique, syllabe qui n'est pas tonique ;
Pronom atone : en morphologie, pronom conjoint ou clitique.